Хозенфельд:

 Хозенфельд — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Хозенфельд, Вильгельм (1895—1952) — учитель, офицер немецкой армии, спас несколько поляков и евреев в оккупированной Польше.